Ultima fermata a Brooklyn (Last Exit to Brooklyn) – romanzo di Hubert Selby del 1964
Ultima fermata Brooklyn (Last Exit to Brooklyn) – film del 1989 diretto da Uli Edel, tratto dal romanzo
Last Exit to Brooklyn  – album di Mark Knopfler del 1989, colonna sonora del film Ultima fermata Brooklyn